Hower ist der Familienname folgender Personen:

 Nancy Hower (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Ralph M. Hower (1903–1973), US-amerikanischer Wirtschaftshistoriker an der Harvard University
 Vincenz Hower (* 1910; † unbekannt), deutscher Boxer